Por PCT puede entenderse:
 Partido Comunista de Turkmenistán
 Partido Comunista de Tailandia
 Partido Comunista de los Trabajadores de España.
 Partido Comunista de los Trabajadores de Italia
 Partido Comunista de los Trabajadores de Argentina.
 Tratado de cooperación en materia de patentes
 Un plaguicida denominado Trifenilos policlorados. 
 Plataforma Común de Tramitación
 Porfiria cutánea tarda o tardía
 Post Cycle Treatment
 Procalcitonina, un péptido precursor de la calcitonina.